Madonna del Roseto − dipinto di Sandro Botticelli
Madonna del Roseto – dipinto di Bernardino Luini
Madonna del Roseto – dipinto attribuito a Michelino da Besozzo o, alternativamente, a Stefano da Verona
Madonna del Roseto – dipinto di Domenico Veneziano
Madonna del Roseto – dipinto di Stephan Lochner
Madonna del Roseto – scultura di Luca della Robbia
Madonna del Roseto – dipinto di Stefano da Verona